Le tournoi de tennis de Forest Hills est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 20 au .

Gisela Dulko remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginie Razzano, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Forest Hills
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2007
Forest Hills
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en août 2007